Jean-Chrétien-Ferdinand Hœfer (1811-1878), écrivain, chimiste, médecin et biographe français ;
 Hermann Höfer (1934-1996), footballeur allemand ;
 Candida Höfer (1944-), photographe allemande ;
 Regina Höfer (1947-), athlète allemande ;
 Anja Höfer (1971-) journaliste allemande et animatrice de télévision.